Angélico o Angelico puede referirse a:

Angélico (con tilde) 
 Lo relativo a los ángeles, término a su vez con múltiples acepciones.
 Especialmente pan angélico es una metáfora muy usual en el cristianismo para referirse a la hostia consagrada.
 El nombre vulgar de Adonis aestivalis.
 Al fraile dominico y pintor Guido de Pietro da Mugello, llamado Fra Angelico (debe pronunciarse con acento en la e, pero la g debe pronunciarse de forma similar a la y).
Doctor Angélico es el apodo del teólogo italiano del siglo XIII Tomás de Aquino.
 Angélico, luchador profesional sudafricano.

Angelico (sin tilde) 
Sin tilde (y por tanto con acento prosódico -no ortográfico- en la "i"):
 Angelico es el diminutivo de ángel (sufijo -ico, característico del habla aragonesa).
 Angelicos es el nombre vulgar en Aragón de la planta Centaurea cyanus.